Chastach (russisch ) ist der Name folgender Flüsse in der Republik Sacha (Jakutien) in Russland:
 Chastach (Adytscha), Nebenfluss der Adytscha
 Chastach (Buolkalach), Nebenfluss des Buolkalach
 Chastach (Indigirka), Quellfluss der Indigirka
 Chastach (Molodo), Nebenfluss des Molodo
 Chastach (Moma), Nebenfluss der Moma
 Chastach (Sjurjuktjach), Nebenfluss des Sjurjuktjach

ru:Хастах